Fullini (Fullin, Follin) – antica famiglia veneto/friulana
 Alessandro Fullin – attore teatrale e comico italiano
 Mara Fullin – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana